Termin NBAF ima više značenja.

 2-Aminomukonatna deaminaza, enzim
 Nacionalni zavod za bio i agro-odbranu (), planirani američki državni zavod